Die Saison 2022 der Volleyball Nations League war die vierte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie wurde vom 7. Juni bis 24. Juli 2022 ausgetragen. Brasilien trat als Titelverteidiger an. Die deutsche Mannschaft gehörte zu den gesetzten Teams. Frankreich gewann den Wettbewerb im Finale gegen die Vereinigten Staaten.

Modus 
Der Modus wurde im Vergleich zu den Vorjahren geändert. In der Vorrunde traten 16 Mannschaften gegeneinander an, die in zwei Achtergruppen aufgeteilt waren. Die Ergebnisse wurden in einer Tabelle addiert. Die besten acht Mannschaften qualifizierten sich für die KO-Runde.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus folgenden 16 Mannschaften:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die russische Nationalmannschaft wurde wegen des Kriegs in der Ukraine schon vor dem Beginn des Wettbewerbs von der Teilnahme ausgeschlossen.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung der Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 20. bis 24. Juli in Casalecchio di Reno (Italien) ausgetragen.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen beim DVV

Einzelnachweise 

Manner 2022
Volleyball Nations League
Männervolleyball-Wettbewerb für Nationalmannschaften